Manuel Quezon hace referencia a:
Manuel Luis Quezon y Casas, escritor y presentador filipino;
Manuel Luis Quezon y Molina, presidente de la Mancomunidad Filipina.